Il Val di Cornia bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Livorno e Pisa.

Caratteristiche organolettiche 
colore: bianco paglierino, di limpidezza brillante
odore: delicato, più o meno fruttato
sapore: secco, fresco

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Livorno  (1993/94)  1428,76
Livorno  (1994/95)  1660,23
Livorno  (1995/96)  1561,77
Livorno  (1996/97)  1578,27

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC della provincia di Pisa
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino